Георг Альбрехт Бранденбург-Кульмбахский (; 27 ноября 1666 год — 14 января 1703 год) — представитель побочной ветви франконских Гогенцоллернов, носивших титул маркграфов Бранденбург-Байрейта и Бранденбург-Ансбаха. Эта династическая ветвь была основана его отцом Георгом Альбрехтом. Вступив в морганатический брак, Георг Альбрехт основал для своих сыновей баронский род фон Котцау.

Биография 
Титулярный маркграф Георг Альбрехт Младший — посмертный ребёнок маркграфа Георга Альбрехта и его второй супруги Марии Софии Сольмс-Барутской. Как и его старшие единокровные братья, он обучался в байрейтской гимназии и получил хорошее образование. Георг был болезненным ребёнком, не ладил с братьями и отличался унылым характером, на котором, по мнению хронистов и родни, плохо сказалось отсутствие отцовского воспитания. Совершил гран-тур во Францию, во время которого также болел и страдал от приступов страха и мании преследования.

Георг Альбрехт вознамерился жениться на дочери местного чиновника Иоганна Петера Луца, чем вызвал протесты в семье. Сохранились письма курфюрста Пруссии Фридриха III, в которых он выражал возмущение этими матримониальными планами с неравнородной. Фридрих требовал оказать давление на маркграфа-отца, чтобы прекратить эту связь. Недовольство невестой Георга Альбрехта выразили также маркграфы Кристиан Эрнст Бранденбург-Байрейтский и Георг Фридрих Бранденбург-Ансбахский. Интриги вокруг влюблённых и шпионаж за ними со стороны семьи закончились заключение начальницы курьеров в подвале дворца в Оберкотцау. Георг Альбрехт пообещал дворец поджечь, и его самого на несколько недели посадили под арест. Иоганна Петера Луца перевели на работу в Лихтенберг, чтобы отдалить его семью от Георга Альбрехта. Ни один из священников княжества не решился обвенчать влюблённых, и Георг Альбрехт и Регина Магдалена Луц вопреки воле семьи поженились 27 апреля 1699 года в паломническом Мария Лорето в Богемии.

Поставленная перед фактом семья присвоила супруге Георга Альбрехта титул «мадам де Котцау». Впоследствии сыновьям и их потомкам был присвоен титул баронов фон Котцау по вымершему в 1661 году рыцарскому роду Котцау, не имевшему при этом с ними родственных связей. По соглашению потомки Георга Альбрехта исключались из очереди наследования маркграфского титула и лишались прав на бранденбургские владения. Ветвь Георга Альбрехта, владевшая дворцом в Оберкотцау и окружавшими его деревнями сохранилась до XX века и угасла по мужской линии лишь в 1976 году. У Георга Альбрехта родилось трое сыновей, средний из которых Фридрих Карл умер в младенчестве. Сам Георг Альбрехт умер в 36 лет и был похоронен в Байрейтской городской церкви.

Примечания

Литература 
 Kurt Mühlhäuser: Markgraf Georg Albrechts Heirat erregte die Gemüter. In: Heimatkalender für Fichtelgebirge und Frankenwald. Jahrgang 1968, S. 52-55.
 Kurt Müller: Georg Albrecht der Jüngere von Brandenburg-Kulmbach (1666—1703). In: Archiv für Geschichte von Oberfranken. Historischer Verein für Oberfranken. 78. Band. Bayreuth 1998. S.113-124.
 Udo Krausch: Das Geheimnis im Schrank — Die Freiherrenstandeserhebung der Edlen Herren von Kotzau. In: Markt Oberkotzau (Hg.): Illustrierte Geschichte(n). Hof 2013. S.8ff.
 Sigrid Sangl: «Ich bin Herr über das Meinige…» — Zu einem fränkischen Lachkabinettschrank in Sanspareil. In: Weltkunst. Heft 13. 1992. S. 1780—1785.
 Harald Stark: Markgraf Georg Albrecht d.J. und die Freiherren von Kotzau.

Гогенцоллерны
Посмертные дети